Ел Терко има више значења:

 Ел Терко (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Терко (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Терко (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику